Арбай — топоним (тип: гидроним) в России якутского происхождения.

Якутия 
 Арбай — река, левый приток р. Туора, координаты 59°39' с. ш. 124°50' в. д., код ГКГН 486930.
 Арбай — река, правый приток р. Куланда, координаты 59°45' с. ш. 109°45' в. д., код ГКГН 486009.
 Арбай — река, правый приток р. Арга-Хахан, координаты 59°31' с. ш. 130°24' в. д., код ГКГН 498070.
 Арбай — река, правый приток р. Шорох, координаты 63°23' с. ш. 140°39' в. д., код ГКГН 484377.
 Арбай — падь, севернее истока р. Куччугуй-Нигыдях, координаты 61°34' с. ш. 120°55' в. д., код ГКГН 456883.
 Арбай — озеро, на левом берегу р. Улахан-Арбай, координаты 61°52' с. ш. 120°54' в. д., код ГКГН 456760.
 Арбай — река, левый приток р. Сян, координаты 70°26' с. ш. 122°55' в. д., код ГКГН 377585.
 Арбай — река, левый приток р. Биректе, координаты 69°27' с. ш. 116°19' в. д., код ГКГН 377458.
 Арбай — река, левый приток р. Моторчуна, координаты 68°35' с. ш. 119°58' в. д., код ГКГН 377930.
 Арбай — река, левый приток р. Кипчистан-Тирехтях, координаты 66°04' с. ш. 143°45' в. д., код ГКГН 355843.
 Арбай — река, левый приток р. Илин-Бильлях, координаты 67°31' с. ш. 134°14' в. д., код ГКГН 355436.
 Арбай — урочище, на правом берегу р. Арбай, координаты 67°30' с. ш. 134°17' в. д., код ГКГН 355435.
 Арбай — урочище, на левом берегу р. Илин-Бильлях, координаты 67°31' с. ш. 134°12' в. д., код ГКГН 355434.
 Арбай — озеро, в левобережье среднего течения р. Диппа, северо-западнее оз. Мастах, координаты 64°39' с. ш. 122°22' в. д., код ГКГН 335423.
 Арбай — озеро, северо-восточнее истока р. Арбай-Сяне, координаты 66°22' с. ш. 122°37' в. д., код ГКГН 222506.

См. также